Guyet peut faire référence à :

Personnes 
 François Guyet (1575–1655), philologue français, poète et précepteur, abbé
 , (1802–1861), juge
 Marcellin Guyet-Desfontaines (1797–1857), personnalité politique française, député
Charles Jean Baptiste Guyet (1797-1867), capitaine de vaisseau, La Favorite, retour des cendres de Napoléon 1er
 Pierre Louis Guyet de La Villeneuve (1764–1788), explorateur français
 Guyét	(1777–1865)
Yvan Guyet dit Van-Guy  (1930-2017), maître-verrier français

Autres 
 Guyet, rivière au Canada
 Guyet, montagne en Colombie-Britannique au Canada
 Château-Guyet, Les Essarts en Vendée, France 
 Manoir du Port-Guyet, manoir à Saint-Nicolas-de-Bourgueil en Indre-et-Loire, France